«Кембриджская история России» () — 3-томное научное издание Кембриджского университета, посвящённое русской истории от истоков Древней Руси до современной России.

Описание 
«Кембриджская история России» в трёх томах представляет собой сборник статей и охватывает историю России от зарождения Древнерусского государства до 2000 года. Состоит из 84 глав по различным направлениям (политика, социология, экономика, культура, военная история и пр.) расположенных в хронологическом порядке. Над изданием работали 76 историков из США, Великобритании, Канады, Германии, Нидерландов и России (над 1-м томом — 19, над 2-м — 30 и над 3-м — 27 авторов). Для каждого тома был выбран отдельный редактор, чья научная квалификация соответствует исследованному в означенном томе периоду (1-й том — , 2-й — Д. Ливен и 3-й — Р. Г. Суни).

В издании нет единого тезиса. Для каждого автора была предоставлена своя «автономия» для изучения какого-либо вопроса. В ней рассмотрено большое число различных точек зрения на «многообразную и неоднозначную тысячелетнюю историю России» (), основанных на различных методологиях исследования.

Список томов 
Том 1: 
Том 2: 
Том 3:

См. также 
 Кембриджская история древнего мира
 Кембриджская история Китая

Рецензии

Ссылки 
 

Кембриджский университет
Многотомные издания
Книжные серии
Книги по истории России
Книги на английском языке
Исторические сочинения XXI века
Научные книги